UFI est un sigle ou un acronyme pouvant faire référence à :
 Union des foires internationales, un groupement des foires et salons internationaux à travers le monde
 Université franco-italienne, une structure d'échange inter-universitaire
 Union française de l'information, une agence de presse proche du PCF dans les années 1940 et les années 1950